Ранчо Контенто има више значења:

 Ранчо Контенто (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Контенто (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Контенто (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику